De Carolis ist der Familienname folgender Personen:

 Adolfo De Carolis (1874–1928), auch: Adolfo de Karolis, italienischer Maler, Graveur, Grafiker und Fotograf
 Cinzia De Carolis (* 1960), italienische Schauspielerin
 Giovanni de Carolis (* 1984), italienischer Boxer
 Massimo De Carolis (* 1940), italienischer Politiker
 Massimo De Carolis (* 1954), italienischer Philosoph
 Patrick de Carolis (* 1953), französischer Fernsehjournalist und Autor
 Ugo De Carolis (1887–1941), italienischer Brigadegeneral
 Vincenzo De Carolis, italienischer Regisseur

Siehe auch:
 Karolis